Костенария или Кастенария, често членувано Костенарията (, Кастанохория, в превод Кестенови села) е историко-географска и етнографска област в Егейска Македония, Гърция. Кастанохория на гръцки означава кестенови села или кестенова област и името произлиза от обширните кестенови гори покриващи склоновете на планината Одре.

Местоположение 
Костенарията е най-югозападната част от българското етническо землище. Областта обхваща селата от дем Хрупища - Песяк (Песък), Семаси, Шкрапари, Бела църква, Госно, Старичени, Жужелци, Долени, Мангила (Могила), Осничани (Сничени), Нестиме, Жиковища (Зиковища), Лучища, Либешово (Лебишово), Езерец, Бухин (Бойне) и Марковени както и заличените Лагор, Марчища, Головраде (Лувраде), Предмир. В Костенарията влизат и северните села от дем Горуша, разположени в планината Одре (Одрия) и нейните източни склонове като Видолуща.

История 
Към 1890 година се отварят български училища в Галища, Желин, Желегоже и Хрупища. Осничани е първото селище, което изцяло се заклева на ВМОРО. По решение на околийския комитет Костенарията не въстава по време на Илинденско-Преображенското въстание, заради което областта е запазена от погроми. По-късно силно пострадва от появилата се Гръцка въоръжена пропаганда в Македония.

Литература 
 
 Σιδερίδης, Μιλτιάδης Δημήτριος. Τα καστανοχώρια: επάλξεις και βωμοί, Νόστιμο, 1998

Бележки 

Дем Хрупища
Дем Горуша
Историко-географски области в Гърция